podanie – forma literacka
 podanie – forma wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony
 podanie – przekazanie piłki w piłce nożnej
 podanie – przekazanie piłki w piłce koszykowej